Een verkeersweg:
 N549 (België)
 N549 (Frankrijk)
 N549 (Nederland), zie Provinciale weg 549

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing